Абанеро 1. Сексион има више значења:
 Абанеро 1. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Абанеро 1. Сексион, Венустијано Каранза (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику